Schülein ist der Familienname von:

 Hermann Schülein (1884–1970), deutsch-jüdischer Brauereidirektor in München und New York
 Joseph Schülein (1854–1938), deutsch-jüdischer Brauereibesitzer und Philanthrop
 Johann August Schülein (* 1947), deutscher Soziologe
 Julius Wolfgang Schülein (1881–1970), deutsch-jüdischer Maler und Architekt in München und New York
 Wilhelm Schülein (1884–1957), Brauereidirektor in Fürth